Der Honda FR-V (Family- and Recreation-Vehicle) war ein sechssitziger Kompaktvan des japanischen Automobilherstellers Honda.

Der Verkaufsstart des FR-V mit Benzinmotoren war am 15. Januar 2005. Am 1. Juni 2005 präsentierte Honda eine ab dem Sommer ausgelieferte Dieselvariante des FR-V.

Ab Januar 2007 war ein durch geringe optische Retuschen überarbeitetes und mit neuem Benzinmotor versehenes Modell auf dem Markt.

Im Herbst 2009 wurde das Fahrzeug ohne Nachfolgemodell eingestellt.

Motoren 
Honda bot den FR-V in drei verschiedenen Motorenvarianten an: Einem 1.7l VTEC, einem 2.0l i-VTEC sowie dem 2.2l i-CTDi Dieselmotor. Letzterer erhielt den „Engine of the Year award 2005“ in der Klasse der Motoren von 2,0 bis 2,5Liter Hubraum. Ab der Modellpflege im Januar 2007 gab es nur noch den Dieselmotor (jetzt mit Partikelfilter) im Programm; die beiden Benziner wurden durch einen 1.8l i-VTEC-Motor ersetzt, der auch im Honda Civic zum Einsatz kommt. Alle Motoren erfüllen die Euro-4-Norm und sind 4-Zylinder-Reihenmotoren.

Preise 
Die Preisspanne für die 1.8l Motorisierung reichte von 22.700 € (1.8 Trend) bis 28.450 € (1.8 Executive). Für die 2.2l Motorisierung reichte die Preisspanne von 26.350 € (2.2 Comfort) bis 29.700 € (2.2 Executive). Stand: 08/2008

Ausstattung 
Es standen neben der Basisausstattung namens  „Trend“ auch eine sogenannte  „Comfort“- und eine  „Executive“-Variante zur Auswahl.

Honda hatte mit diesem Modell eine ähnliche Sitzanordnung wie der Fiat Multipla (3+3 Sitzer) übernommen. Die mittleren Sitze waren dabei jeweils nach hinten verschiebbar. Die Sitze der hinteren Sitzreihe ließen sich mit einem Handgriff umlegen und versenken. Serienmäßig wurden eine Klimaautomatik und ein CD-Audiosystem geliefert.

Sicherheitsausstattung 
Wie fast alle anderen Fahrzeuge seiner Klasse und seines Baujahrs war der FR-V serienmäßig mit zweistufig auslösenden Frontairbags und Gurtstraffern mit Gurtkraftbegrenzern für die Frontpassagiere, ABS und dem elektronischen Stabilitätsprogramm VSA mit elektronischer Bremskraftverteilung und Drei-Punkt-Sicherheitsgurten ausgestattet.
Zusätzlich bot er Kopfairbags über die gesamte Wagenlänge, Isofix-System (Mittelsitz vorn, Rücksitze außen) und einen Bremsassistenten.

Zulassungszahlen 
Zwischen 2004 und 2010 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 9.922 Honda FR-V neu zugelassen worden. Mit 3.206 Einheiten war 2005 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Einzelnachweise

Weblinks 

Frv
Kombi